Роша — може означати прізвище обо топонім.

Топоніми 
 Роша — місцевість на західній околиці Чернівців.
 Франку-да-Роша (порт. Franco da Rocha) — місто і муніципалітет бразильського штату Сан-Паулу.

Персоналії 

 Альфонс Бо де Роша (; 1815—1893) — французький інженер.
 Вільям Роша Батіста (; 1980) — бразильський футболіст.
 Глаубер Роша (; 1939—1981) — бразильський кінорежисер, теоретик і пропагандист нового кіно.
 Коко Роша (; 1988) — канадська супермодель.
 Рікардо Роша (; 1962) — бразильський футболіст.

Див. також 
 Рошу (значення)

Португальські прізвища